Le terme Marder (martre en allemand) désigne différents véhicules militaires allemands. Il est également un patronyme.

Chasseur de chars 
Différents modèles de chasseur de chars ont été créés pour la Wehrmacht à partir de l'année 1942 et utilisés au cours de la Seconde Guerre mondiale. La série Marder comprend trois types différents, à savoir :
 Marder I ;
 Marder II ;
 Marder III.

Véhicule de combat d'infanterie 
Le nom Marder a été repris pour un véhicule de combat d'infanterie de l'Allemagne de l'Ouest, le Marder.

Sous-marin 
Marder est aussi un sous-marin de poche allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme 
Diverses personnalités portent le nom de Marder. Ainsi :

 Michael Marder, philosophe contemporain ;
 Eve Marder, neuroscientifique américaine ;
 Arthur Marder (1910-1980), historien américain ;
 Darius Marder (1974-), réalisateur et scénariste américain.
Rebecca Marder, actrice

Homonymie de patronyme